Янюшевич — фамилия. Известные носители:

 Янюшевич, Иван (род. 1986) — черногорский футболист, вратарь. Игрок сборной Черногории.
 Янюшевич, Обрен (1923—1944) — югославский партизан Народно-освободительной войны, воеводинский серб. Народный герой Югославии.